Sono contenuti i nomi delle dieci cifre utilizzate per scrivere oggi tutti i numeri in base decimale.

Lingue antiche

Lingue afro-asiatiche

Chadico

Cuscitico

Egiziano

Semitico

 Le cifre derivate dal latino sono conosciute come cifre arabe (o, più precisamente, cifre arabe occidentali). Tali cifre giunsero in Europa dall'India per mezzo dei matematici arabi del medio evo. Le cifre sopra menzionate per le lingue arabe sono dette cifre arabe orientali. In arabo i numeri con più cifre sono scritte da destra a sinistra. Per le cifre indiane moderne vedi sotto.

Lingue andamanesi

Austroasiatico

 Note
 Così come per le cifre giapponesi e coreane, le cifre vietnamite usano due diversi sistemi di numerazione: uno basato sulla lingua nativa e un altro basato sul sistema cinese (Sino-Xeno).

Austronesiano

Caucasiche

Kartveliane (Caucaso del sud)

Caucasiche del nord est

Caucasico del nord ovest

Chukotko-Kamchatka

Lingue dravidiche

Lingue indoeuropee

Lingue nipponiche

 Note
 Così come i numeri coreani e vietnamiti i numeri giapponesi usano due diversi sistemi di numerazione, uno basato sul vocabolario nativo e un altro basato sul sistema cinese. Il secondo è più comune nel giapponese parlato. Il giapponese scritto usa i numeri arabi ma i caratteri cinesi Kanji sono ancora usati in calligrafia. Siccome la parloa shi (死) significa "morte", in qualche caso il giapponese yon è più usato del sino-giapponese shi (quattro). Similarmente nana è più usato di shichi (sette).

Lingue khoisan

Lingue mongoliche

Lingue niger-kordofaniane

Lingue nilo-sahariane

Lingue sino-tibetane

lingue cinesi

 Note
 Nelle lingue cinesi ci sono due distinti caratteri per indicare il 2:
 二 è usato per contare e per i numeri (es. "un due tre" o "l'anno 2000")
 兩/两 è un classificatore usato per contare persone e oggetti (es. "due libri")

Lingue tibeto-birmane

Tai–Kadai

Lingue turche

Lingue uraliche

Yukaghir

Note

Numeri